DHG kan syfta på:
 DHG – diplomerad från Handelshögskolan i Göteborg, se Handelshögskolan i Göteborg
 DHG –  ett norskt black metal-band, se Dødheimsgard